Tsarevets peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Царевец) :
Tsarevets, village bulgare de l'obchtina Dobritchka, situé dans l'oblast de Dobritch ;
Tsarevets, village bulgare de l'obchtina de Kardjali, situé dans l'oblast de Kardjali ;
Tsarevets, village bulgare de l'obchtina de Svichtov, situé dans l'oblast de Veliko Tarnovo ;
Tsarevets, village bulgare de l'obchtina de Mezdra, situé dans l'oblast de Vratsa.
Tsarevets, Forteresse médiéval, du second empire Bulgare à proximité de la ville de Veliko Tarnovo.